Llavis, òrgan visible situat a la boca dels humans i molts altres animals.
 Llavis (genitals), plecs sortints que voregen la vulva a l'aparell reproductor femení.
 Llavis (floral), part de la corol·la o el calze d'alguns tipus de flors.